La palabra en español maqueta puede referirse a:

 maqueta, reproducción a una escala menor, de algún elemento natural o artificial, ya sea monumental o artístico, humano o animal;
 maqueta arquitectónica, reproducción a una escala menor, de algún elemento arquitectónico, ya sea monumental o artístico;
 maqueta o demo, en el ámbito musical, es un álbum promocional que se presenta ante una empresa discográfica o una emisora de radio.